Il doppio del torneo di tennis Swiss Open Gstaad 1988, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Petr Korda e Milan Šrejber che hanno battuto in finale Andrés Gómez e Emilio Sánchez 7-6, 7-6.

Teste di serie 

 Andrés Gómez /  Emilio Sánchez (finale)
 Darren Cahill /  Laurie Warder (quarti di finale)

 Guy Forget /  Henri Leconte (primo turno)
 Sergio Casal /  Javier Sánchez (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Swiss Open Gstaad 1988